David Fernández ou David Fernàndez peuvent désigner : 
 David Fernández Domingo (1977-), coureur cycliste espagnol.
 David Fernández Ortiz (1970-), acteur et humoriste espagnol.
 David Fernández Miramontes (1976-), footballeur espagnol.
 David Fernández Rivera (1986-), poète, dramaturge et directeur théâtral espagnol.
 David Fernàndez (1974), journaliste et activiste social catalan.